Vaptistís kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vaptistís (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ioannínon, 
 Vaptistís (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar